Feniks, u egipatskoj mitologiji: sveto mitološko biće u obliku vatrene ptice
 Feniks (zviježđe), zviježđe južnog neba
 Dvorana Feniks, najimpresivnija budistička građevina u Japanu, u Byōdōinu, smješten na planini Uji u blizini Kyota.
 Feniks (demon), demon u Goeciji.
 Operacija "Fenix"
 Bugojanska skupina, skupina Feniks
 Feniks (enigmatski magazin)